FK Mesto Prievidza byl slovenský fotbalový klub hrající do ročníku 2009/10 druhou slovenskou fotbalovou ligu. Výkonný výbor Unie ligových klubů vyloučil  za nedohrání tří zápasů FK Mesto Prievidza z I. ligy ročníku 2009/2010, čímž klubu zaniklo členství v Unii ligových klubů.

Klub byl založen roku 1919. Hřištěm klubu byl stadion s názvem Futbalový štadión Prievidza  s kapacitou 7 500 diváků.

V roce 2010 v Prievidzi vznikl nový klub FK Prievidza 2010, který měl v sezóně 2010/11 v soutěžích 10 mládežnických celků (dorostenecké týmy hrály třetí ligu, mladší a starší žáci druhou a třetí ligu a přípravky nejvyšší západoregionální soutěž). V roce 2011 fúzí klubů FK Prievidza 2010 a ŠKF Baník Handlová vznikl nový klub FC Baník Horná Nitra.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1919 – Privigyei AC (Privigyei Atlétikai Club)
 1929 – ŠK Prievidza (Športový klub Prievidza)
 1943 – ŠOHG Prievidza (Športový oddiel Hlinkovej gardy Prievidza)
 1948 – Sokol Prievidza
 1949 – Sokol Carpatia Prievidza
 1955 – Baník Prievidza
 1961 – TJ Baník Prievidza (Telovýchovná jednota Baník Prievidza)
 1994 – MFK Prievidza (Mestský futbalový klub Prievidza)
 1995 – FK Petrimex Prievidza (Futbalový klub Petrimex Prievidza)
 1998 – FK Baník Prievidza (Futbalový klub Baník Prievidza)
 2003 – HFK Prievidza (Hornonitriansky futbalový klub Prievidza)
 2008 – FK Mesto Prievidza (Futbalový klub Mesto Prievidza)
 2010 – FK Prievidza 2010 (Futbalový klub Prievidza 2010)
 2011 – fúze s ŠKF Baník Handlová ⇒ FC Baník Horná Nitra
 2011 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Ultras 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1919
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2010
Sport v Prievidzi